Zetela är ett släkte av snäckor. Zetela ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorsnäckor
Zetela